Kimmins ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Kimmins (1901–1964), britischer Bühnenautor, Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler
 Brian Kimmins (1899–1979), britischer Generalleutnant